La J.League Division 2 2010 è stata la dodicesima edizione della J.League Division 2.

Squadre partecipanti

Risultati

Classifica finale

Classifica marcatori

Verdetti 
 Promosse nella J League Division 1 2011: ,  e 
 Capocannoniere: Mike Havenaar -

Collegamenti esterni

 

Calcio nel 2010
2010